В этом списке представлены иностранные футболисты, когда-либо выступавшие за клуб «Ворскла» (Полтава).

В статистике представлены матчи и голы, проведённые только в национальном чемпионате.

Данные на 25 февраляя 2023 года.

См. также 
 Список легионеров ФК «Динамо» Киев
 Список легионеров ФК «Днепр» Днепр
 Список легионеров ФК «Заря» Луганск
 Список легионеров ФК «Звезда» Кропивницкий
 Список легионеров ФК «Карпаты» Львов
 Список легионеров ФК «Черноморец» Одесса
 Список легионеров ФК «Шахтёр» Донецк

Ссылки 
 Все футболисты ФК «Ворскла» на официальном сайте
 Легионеры ФК «Ворскла» на сайте transfermarkt.de 

Ворскла
ФК «Ворскла»
Ворскла